Die French Open 2019 im Badminton fanden vom 22. bis 27. Oktober 2019 im Stade Pierre de Coubertin in Paris statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Viertelfinale)
 Chou Tien-chen (2. Runde)
 Shi Yuqi (zurückgezogen)
 Anders Antonsen (Viertelfinale)
 Chen Long (Champion)
 Jonatan Christie (Finale)
 Viktor Axelsen (Halbfinale)
 Anthony Ginting (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Halbfinale)
 Akane Yamaguchi (Halbfinale)
 Nozomi Okuhara (2. Runde)
 Chen Yufei (zurückgezogen)
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 He Bingjiao (Viertelfinale)
 Saina Nehwal (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Halbfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (1. Runde)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Viertelfinale)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Halbfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Champions)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (2. Runde)
 Du Yue / Li Yinhui (zurückgezogen)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Finale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Halbfinale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (2. Runde)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Champions)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (1. Runde)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Paris